Кастельоли (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Анойя. Занимает площадь 25,28 км². Население — 519 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Барселоны